138-я радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого (в/ч А-1880, ) — воинское формирование в составе воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ. Бригада выполняет задачи охраны государственной границы Украины в воздушном пространстве.

История 
Полк сформирован 23 июня 1936 года из 12-го и 13-го отдельных батальонов ВНОС.

Структура 
 69-й радиотехнический батальон (в/ч А-0732) г. Миргород Полтавская обл.;
 102/1822-й радиотехнический батальон (в/ч А-1975) г. Васильков Киевская обл.,

 10-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-2206) г. Бровары, Киевская обл;
 108/752-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1348) г. Нежин, Черниговская обл., ;
  550-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-3547) г. Чернигов,;
  747-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1606) г. Жашков Черкасская обл. , ;
 115/2032-й радиотехнический батальон (в/ч А-3335) г. Смела Черкасская обл, 
  548-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-3544) г. Кировоград, ;
  551-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-3548)  г. Конотоп Сумская обл., ;
  786-я отдельная радиолокационная рота г. Гребёнка 
 116/2097-й радиотехнический батальон (в/ч А-2012) г. Умань Черкасская обл. ;
  688-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1808) с. Карповка Винницкая обл.;
  750-я отдельная радиолокационная рота ( в/ч А-1424) г. Тульчин Винницкая обл.;
 133-й радиотехнический батальон (в/ч А-1564) пгт Озёрное Житомирская обл.;
  103/746-я отдельная радиолокационная рота (в/ч А-1486) пгт Попельня, Житомирская обл.;
  748-я отдельная радиолокационная рота ( в/ч А-4610) с. Бохоники Винницкая обл.;

Командиры   
 Командиры 4-й полка ВНОС
 майорКорыхалов А. П. с 23.06.1936
 полковник Шумилов с 1939
 полковник Жуйков П. И. до 1941
 Командиры 9 отдельного батальона ВНОС
 Командиры 4-й полка ВНОС
 полковник Панкратов Е. А.
 полковник Калачинский до 1982
 полковник Шабалдин с 1982
 Командиры 138 радиотехнической бригады
 полковник Каркищенко И.
 полковник Гныря В.В.

Интересные факты 
 Почётным солдатом бригады в 1999 году зачислен Бубликов А. В.
 Отдельная радиолокационная рота в городе Чернобыль была выведена одной из последних после аварии.

Ссылки

Примечания 

Радиотехнические войска Украины
Одесса
Бригады Украины
Бригады СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1936 году